Ying se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shao Shun Ying
 Tsun Shen Ying